Obhájcem titulu byl jihoafricko-americký pár Ellis Ferreira a Corina Morariuová.

Soutěž smíšené čtyřhry vyhrála zimbabwsko-slovenská dvojice Kevin Ullyett a Daniela Hantuchová, která ve finále přehrála argentinský pár Gaston Etlis a Paola Suárezová ve dvou sadách.

Nasazené páry 
  Todd Woodbridge /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Jelena Lichovcevová (semifinále)
  Jared Palmer /  Arantxa Sánchezová Vicariová (1. kolo)  Ellis Ferreira /  Cara Blacková (1. kolo)  Donald Johnson /  Els Callensová (1. kolo)  Mike Bryan /  Lisa Raymondová (2. kolo)  Rick Leach /  Liezel Huberová (2. kolo)  David Adams /  Nicole Arendtová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry na ITF Tennis

Australian Open 2002